Die Allianz Suisse Open Gstaad 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. Juli bis 1. August 2010 in Gstaad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles das Farmers Classic sowie in Umag die ATP Studena Croatia Open gespielt, die genau wie die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Thomaz Bellucci, der aber bereits in der ersten Runde gegen Marco Chiudinelli ausschied. Den diesjährigen Final konnte Nicolás Almagro für sich entscheiden, er setzte sich gegen Richard Gasquet mit 7:5, 6:1 durch. Damit gewann Almagro nach dem Turniersieg in Båstad sein zweiter Titel des Jahres sowie sein siebter Karrieretitel. Im Doppelfinal gewannen Johan Brunström und Jarkko Nieminen gegen Marcelo Melo und Bruno Soares im Match-Tie-Break.  Die beide gewannen damit ihren ersten bzw. zweiten Titel ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. Juli 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Saanen